__БЕЗКН__
-{Tal vez me estoy enamorando}- први је албум певачице Никол, објављен 1989. у Чилеу.

Списак песама 

Албуми Никол
Албуми 1989.